Saqqaata Kangerlua bezeichnet:
 Saqqaata Kangerlua (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saqqaata Kangerlua (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland